El Movimiento Renovación y Victoria fue un sector del Partido Nacional (Uruguay) nacido a inicios de 1987.

Cuando a fines de 1986 el senador Dr. Gonzalo Aguirre vota a favor de la Ley de Caducidad, se separa del Movimiento Nacional de Rocha y crea este nuevo movimiento. Varios analistas consideraban que tendría muy corta vida; pocos se imaginaban que Aguirre iba a resultar electo Vicepresidente de la República para el período 1990-1995, y además superando en votos al histórico movimiento Por la Patria.

A medida que se acercaban las elecciones de octubre de 1989, se fueron sumando varios dirigentes como Juan Luis Guazzone Villar (gran edil departamental respetado por diferentes sectores por su gran lucha social fundando  más de 60 baluartes para este movimiento en diferentes barrios montevideanos), Sergio Abreu, Álvaro Ramos, Raquel Macedo de Sheppard, Bari González, Antonio Morell, Rubén Martínez Huelmo, Villanueva Saravia y Gustavo Borsari.

Si bien la matriz de este movimiento era fundamentalmente wilsonista, Aguirre realiza un acuerdo electoral con el herrerista Luis Alberto Lacalle. Hay quienes consideran que esta alianza electoral fue decisiva para consolidar el crecimiento de Lacalle en el Partido Nacional; otros insistían en que los votos eran de Aguirre. Esta discusión interna estaría presente a lo largo de los siguientes cinco años, y provocaría numerosos desprendimientos de dirigentes.

Así, cuando en 1994 Aguirre proclama su candidatura a la Presidencia de la República, acompañado por Raquel Macedo, ya se habían alejado Abreu (que se apartaría temporalmente de la política activa) y Ramos (quien fundó el movimiento Propuesta Nacional y acompañó la candidatura de Alberto Volonté). Esto provocaría que Aguirre pronto declinase su postulación presidencial y acompañara con una lista propia al Senado la candidatura de Juan Andrés Ramírez, sin lograr conquistar su banca. 

 Renovacion y Victoria